Пётр Таран:
 Таран, Пётр Григорьевич (1906—1948) — советский партийный деятель, председатель Львовского горисполкома.
 Таран, Пётр Тихонович (1919—1943) — Герой Советского Союза.